Olinger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ölinger, deutscher Grammatiker des 16. Jahrhunderts
 Gerhard Olinger, Schweizer Skirennläufer
 Marc Olinger (1946–2015), luxemburgischer Schauspieler und Regisseur
 Ralph Olinger (1924–2006), Schweizer Skirennläufer